Жегён (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3211. Всего в кантон Жегён входят 10 коммун, из них главной коммуной является Жегён.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 3907 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Жегён на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер